Per Chandos si può intendere:

Persone
 John Chandos – nobile inglese
 Chandos Herald – poeta inglese
 John Chandos – attore

Altro
 Chandos Records – etichetta discografica
 Chandos (Forgotten Realms) – pianeta immaginario di Forgotten Realms